Pueblo Nuevo bezeichnet:

in Argentinien
 Pueblo Nuevo (Buenos Aires), Ort im Partido Laprida
 Centro Guerrero, auch Pueblo Nuevo genannt, im Partido Castelli, Provinz Buenos Aires

in Bolivien
 Pueblo Nuevo (Cordillera), Ort in der Provinz Cordillera
 Pueblo Nuevo de Mineros, Ort im Municipio Mineros, Departamento Santa Cruz

in Ecuador
 Pueblo Nuevo (Manabí), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Portoviejo in der Provinz Manabí

in Guatemala
 Pueblo Nuevo (Suchitepéquez), Landkreis im Departamento Suchitepéquez

in Kolumbien
 Pueblo Nuevo (Kolumbien), Gemeinde im Departamento Córdoba

in Mexiko
 Municipio Pueblo Nuevo (Durango), Municipio im Bundesstaat Durango
 Municipio Pueblo Nuevo (Guanajuato), Municipio im Bundesstaat Guanajuato
 Pueblo Nuevo (Chiapas), Ort im Bundesstaat Chiapas
 Pueblo Nuevo (Guanajuato), Ort im Bundesstaat Guanajuato
 Pueblo Nuevo (Acambay), Ort im Bundesstaat México
 Pueblo Nuevo (Tenancingo), Ort im Bundesstaat México
 Pueblo Nuevo (Tianguistenco), Ort im Bundesstaat México
 Pueblo Nuevo (Villa del Carbón), Ort im Bundesstaat México
 Municipio Pueblo Nuevo Solistahuacán, Municipio im Bundesstaat Chiapas
 Pueblo Nuevo Solistahuacán, Ort im Bundesstaat Chiapas

in Nicaragua
 Pueblo Nuevo (Estelí), Ort im Departamento Estelí

in Panama
 Pueblo Nuevo (Panama), Corregimiento des Distrikts Panama

in Peru
 Pueblo Nuevo (Chepén), Stadt und Distrikt in der Provinz Chepén (Region La Libertad)
 Pueblo Nuevo (Chincha), Stadt und Distrikt in der Provinz Chincha (Region Ica)
 Pueblo Nuevo (Ferreñafe), Stadt und Distrikt in der Provinz Ferreñafe (Region Lambayeque)
 Pueblo Nuevo (Ica), Stadt und Distrikt in der Provinz Ica (Region Ica)
 Pueblo Nuevo (Ilo), Stadt in der Provinz Ilo (Region Moquegua)
 Pueblo Nuevo (Leoncio Prado), Stadt und Distrikt in der Provinz Leoncio Prado (Region Huánuco)

in Spanien
 Pueblo Nuevo (Madrid), Stadtteil im Distrikt Ciudad Lineal
 Pueblo Nuevo (Valencia), Stadtteil Valencias
 Poblenou (spanisch Pueblo Nuevo), Stadtteil Barcelonas

in Uruguay
 Pueblo Nuevo (Rocha), Ort im Departamento Rocha

in Venezuela
 Pueblo Nuevo (Falcón), Ort im Bundesstaat Falcón
 Pueblo Nuevo (Zulia), Ort im Bundesstaat Zulia

Siehe auch:
 Municipio Pueblo Nuevo